Hadengue est un nom français.

Patronyme

 Philippe Hadengue, peintre et écrivain français.
 Edmond Hadengue, pionnier de la Résistance.
 Frédéric Hadengue, réalisateur français.
 Laina Hadengue, artiste, nièce de Philippe Hadengue.
 Marielle Hadengue, plus connue sous le nom de Sarah Moon, peintre française.

Notes